

Пашалімани — острови у Мармуровому морі
 Пашалімани — один із островів Пашалімани у Мармуровому морі
 Пашалімани — село на острові Пашалімани, ільче Ердек, іл Баликесір